Sigma é uma gíria que surgiu nas subculturas masculinistas para descrever um homem que é popular, bem-sucedido, mas altamente independente e autossuficiente. Ele não segue as regras ou expectativas da sociedade, mas cria seu próprio caminho. Ele é visto como um lobo solitário que não precisa de ninguém para validar sua existência. Sigma é considerado um tipo de homem alfa, mas com valores acima de qualquer coisa.

Origens 
O termo sigma vem da letra grega Σ (sigma), que é usada na matemática e na ciência para representar a soma ou o total de algo. Nesse sentido, sigma seria alguém que tem todas as qualidades desejáveis em um homem, sem precisar se encaixar em nenhum grupo ou hierarquia social.

Algumas palavras técnicas e clássicas que poderiam ser usadas para definir sigma são: autônomo, autêntico, confiante, original e independente.

Não há uma data precisa para a primeira aparição da gíria sigma na forma como é hoje, mas parece que ela começou a ganhar mais atenção nos últimos anos, especialmente nas redes sociais e no YouTube.

Manosfera 

A manosfera é uma subcultura masculina que discute questões relacionadas à identidade, sexualidade e comportamento dos homens. Dentro da manosfera, os homens sigmas são vistos como homens populares e bem-sucedidos que também são ferozmente independentes e autos suficientes. Eles são considerados como machos alfa introvertidos, que não se importam com as opiniões da sociedade e preferem seguir seu próprio caminho. Eles também são descritos como tendo um alto nível de consciência, reflexão e autoconfiança.

Ligações externas 

 https://adlmag.net/pt/what-is-sigma-slang/